Ян Буриан: Буриан, Ян (род. 1995) — чешский биатлонист.
 Буриан, Ян (1877—1942) — чешский виолончелист и музыкальный педагог.
  (род. 1952) — чешский писатель.